Heracleum verticillatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Panc$kic$a och Pierre Edmond Boissier. Heracleum verticillatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
verticillatum